Pajala (Pajala kommun) este o comună din comitatul Norrbottens län, Suedia, cu o populație de 6.299 locuitori (2013).

Geografie

Zone urbane 
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Referințe

Legături externe
 www.pajala.se – Site web oficial

 

Pajala